

Germania 
 Oberhaid – comune del circondario di Bamberga (Baviera)
 Oberhaid – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca 
 Oberhaid, oggi Horní Dvořiště – comune della Boemia Meridionale (distretto di Český Krumlov)
 Oberhaid, oggi Zbytiny – comune della Boemia Meridionale (distretto di Prachatice)